The Magnetic Fields () — американская экспериментальная инди-группа, основаная в 1989 году в Бостоне, штат Массачусетс. В первые годы своего существования она фактически была сольным проектом , но затем оформилась в более традиционную музыкальную группу с меняющимся исполнительским составом. Мерритт — автор песен и лидер группы, её основной вокалист, инструменталист, продюсер и неизменный участник. Наибольшую известность и признание ей принёс выпущенный в 1999 году тройной концептуальный альбом .

Своё название The Magnetic Fields получила в честь одноимённой книги Андре Бретона и Филиппа Супо.

История 
Во время учёбы в старшей школе в середине 1980-х Стефин Мерритт и  сформировали группу The Zinnias, где Мерритт играл на гитаре, а Гонсон — на барабанах. После окончания школы Гонсон поступила в Колумбийский университет и уехала из Бостона, Мерритт же запустил непродолжительный студийный проект под названием Buffalo Rome вместе с . В 1988 году Гонсон перевелась в Гарвард и попыталась уговорить Мерритта на создание новой живой группы, но тот сначала отказался, так как не хотел играть живую музыку. Тогда Гонсон собрала The Magnetic Fields, и они стали исполнять песни Мерритта без его участия. Вскоре Мерритт присоединился к коллективу и возглавил его. Их первое живое выступление состоялось в 1991 году в городе Кембридже, штат Массачусетс, в клубе , где они по ошибке были представлены как Magnetophone — в том году этот псевдоним некоторое время использовали участники кембриджской рок-группы .

Дебютный альбом  и сингл «» были выпущены Стефином Мерриттом в феврале того же года с участием вокалистки Сьюзан Энуэй. Она солировала и на втором альбоме, изданным через год , но затем ушла из проекта, и Мерритт взял на себя обязанности основного вокалиста. К этому времени The Magnetic Fields перебрались из Бостона в Нью-Йорк, где стали устоявшейся группой, регулярно выпускавшей пластинки и дававшей концерты. В 1994 году они подписали контракт с инди-лейблом Merge Records, на котором вышел их третий лонг-плей  — на нём впервые в большинстве треков звучал баритон Мерритта. В том же году предыдущий лейбл группы Feel Good All Over с задержкой выпустил записанный годом ранее альбом . За несколько месяцев до выхода следующего студийного альбома  (1995) газета «Нью-Йорк таймс» писала о группе: «The Magnetic Fields провели семинар о значении по́па. Воодушевлённость музыки компенсировала мрачность выводов. …непохоже, что в ближайшее время Стефин Мерритт начнёт писать джинглы для [хит-парада] „Топ 40“». При этом отмечалось, что лирика Мерритта, продиктованная его личным опытом, нередко затрагивала тему сексуальной идентичности.

В сентябре 1999 года вышел тройной концептуальный альбом , ставший наиболее популярной и продаваемой пластинкой группы. Он отличался необычными музыкальными аранжировками и впечатляющем количеством представленного материала. В его записи были задействованы укулеле, банджо, аккордеон, виолончель, мандолина, фортепиано, флейта, ксилофон, различные перкуссионные инструменты и традиционные для группы синтезаторы и спецэффекты. Кроме того, в нём отметились вокалисты Ширли Симмс, ,  и Клаудия Гонсон, каждый из которых солирует в шести песнях, а также играющий на аккордеоне писатель Дэниэл Хэндлер и давний соавтор Мерритта Кристофер Юэн в роли приглашённого аранжировщика. Вдохновившись музыкальным театром и примером композитора Чарлза Айвза, Мерритт изначально планировал написать для альбома 100 песен, но в итоге сократил их количество до 69. Альбом получил положительный отклик не только от фанатов, но и от критиков. В своём обзоре журнал Pitchfork отмечал, что «как призма разделяет свет на спектр цветов», 69 Love Songs «разделяет любовь на спектр эмоций», а британский музыкант Питер Гэбриел записал кавер-саундтрек на композицию «» для романтической комедии «Давайте потанцуем».

После ещё одного длительного перерыва The Magnetic Fields вернулись со студийным альбомом , вышедшим на новом лейбле группы  в 2004 году. Каждый его трек начинается с местоимения «I» () и расположен в алфавитном порядке, при этом все песни звучат в исполнении Мерритта. Наряду с последовавшими в 2008 и 2010 годах альбомами  и , он вошёл в так называемую «no synth trilogy» () — вместо более характерного для себя электронного звучания группа обратилась к таким жанрам, как акустический рок, нойз-поп и фолк. В 2010 году на кинофестивалях также дебютировал посвящённый группе документальный фильм «Загадочная сила: Стефин Мерритт и The Magnetic Fields», съёмки которого длились более десяти лет. Картина повествует о формировании The Magnetic Fields, дружбе Стефина Мерритта с Клаудией Гонсон, создании альбомов группы и переезде Мерритта из Нью-Йорка в Калифорнию. Она получила приз Большого жюри на кинофестивале «Аутфест» за лучший полнометражный документальный фильм.

Для выпуска десятого лонг-плея  в 2012 году группа вернулась к своему прежнему лейблу Merge, а кроме того — к прежнему звучанию. Мерритт признавался, что «был очень счастлив использовать синтезаторы так, как не делал этого раньше. Большинство синтезаторов, [записанных] на пластинке, не существовало, когда мы пользовались синтезаторами в последний раз». Особое внимание привлёк сингл «», который можно было услышать в эфирах CBS News и на музыкальной передаче NPR , и чьё звучание приравнивали к композициям на именитом 69 Love Songs. В 2017 году группа выпустила альбом , который, согласно Мерритту, был задуман как отражение первых пятидесяти лет его жизни на Земле, а также пятидесяти инструментов, задействованных в записи альбома. Следующий и последний студийный релиз группы, , увидел свет в 2020 году в виде пяти мини-альбомов. На них фигурируют треки длительностью от 12 секунд до двух с половиной минут, на что Мерритта вдохновили ультракороткие рассказы писательницы Лидии Дэвис и его собственный опыт работы над сборником стихов о самых коротких словах, которые можно выложить в игре скрэббл, «101 слово из двух букв» ().

В сентябре 2021 года умерла первая вокалистка группы Сьюзан Энуэй.

Участники

Официальный состав 
  — гитара, клавишные, укулеле, бас-гитара, драм-машина, перкуссия, прочие инструменты, вокал
  — фортепиано, барабаны, перкуссия, клавишные, вокал, менеджмент группы
  — виолончель, флейта
 Джон Ву () — гитара, банджо
  — автоарфа, укулеле, вокал

Другие участники 
Среди нынешних и бывших участников коллектива — вокалисты Сьюзан Энуэй (Susan Anway), , Нелл Берам (Nell Beram) и , инструменталисты Энтони Качински (Anthony Kaczynski), Джонни Блад (Johnny Blood), Квинс Маркум (Quince Marcum) и Кристофер Юэн (Christopher Ewen), писатель и музыкант Дэниел Хэндлер (он же Лемони Сникет), звукорежиссёр и музыкальный продюсер , инструменталист и вокалист Пинки Вайцман (Pinky Weitzman).

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Сборники 
 The Wayward Bus / Distant Plastic Trees (1995, Merge Records)
 Welcome To The Magnetic Fields (2007, Domino Records)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт The Magnetic Fields
 Официальный сайт документального фильма о группе

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Инди-поп-группы США
Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из США
Квинтеты
Исполнители Domino Recording Company
Исполнители Merge Records